

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Woodcock – borough della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Woodcock – township della Contea di Crawford, Pennsylvania

Persone 
 Anthony Stewart Woodcock (1955-), calciatore e allenatore di calcio inglese;
 Henry John Woodcock (1967-), magistrato italiano
 Kim Joanne Woodcock Lukas (1977-), musicista
 Tony Woodcock (1981-), rugbista a 15 neozelandese.